Königsturm steht für:

 Königsturm (Bockenem), ein Wartturm an der Bundesstraße 243 zwischen Bockenem und Bornum am Harz
 Königsturm (Mont-Saint-Michel), ein Wehrturm in Mont-Saint-Michel in Frankreich
 Königsturm (Schwäbisch Gmünd), ein alter Wehr- und Gefängnisturm in Schwäbisch Gmünd
 Königsturm (Augsburg), ein ehemaliger Wehrturm in der Augsburger Innenstadt
 Ausdruck aus dem Schachspiel, siehe Turm (Schach)